Churyumov steht für:
 Klym Tschurjumow (1937–2016), ukrainischer Astronom
 (2627) Churyumov, Asteroid des Hauptgürtels
 67P/Churyumov-Gerasimenko, Komet